Woiwodschaft Stettin steht für:
 Woiwodschaft Stettin (1945–1950)
 Woiwodschaft Stettin (1950–1975)
 Woiwodschaft Stettin (1975–1998)